ang. Backward Search Utility – program do analizy retrosyntetycznej z pakietu ScanChem